Sadi steht für:
 Sadi (Osttasifeto), Dorf im Distrikt Osttasifeto, Indonesien
 Şadi, türkischer Vorname

Sadi bzw. Saʿdī ist der Familienname folgender Personen:
 ʿAbd ar-Rahmān as-Saʿdī (1889–1956), islamischer Lehrer
 ʿAlī Sālih as-Saʿdī (1928–1977), irakischer Politiker
 Fats Sadi (1927–2009), belgischer Jazzmusiker
 Joseph Sadi-Lecointe (1891–1944), französischer Pilot

SADI steht für:
 Sistema Argentino de Interconexión, Verbundnetz in Argentinien

S.A.D.I. steht für:
 Single anastomosis duodeno-Ileal Bypass, Operationsmethode in der Adipositaschirurgie

Siehe auch:
 Saadi (Begriffsklärung)
 Sadie
 Zadi

Abkürzung